Drakul može značiti:
Vlad II. Drakul
Mircea III. Drakul

Također pogledajte:
Drakula (razdvojba)